Харчиково — название населённых пунктов в России:

 Харчиково — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Харчиково — деревня в Покровском районе Орловской области.